Heick ist der Familienname folgender Personen:

Annette Heick  (* 1971), dänische Moderatorin, Journalistin, Drehbuchautorin, Sängerin und Synchronsprecherin
Brigitte Heick (* 1943), deutsche Kostümbildnerin
Henriette Betty Elisabeth Heick (1878–1974), deutsche Malerin
Heribert Heick (1933–1995), deutscher Orgelbauer